Freundlich ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Freundlich (Bartholomew Freundlich; * 1970), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Carl Wilhelm Freundlich (1803–1872), estnischer Schriftsteller
 Elisabeth Freundlich (1906–2001), österreichische Schriftstellerin
 Emil Freundlich (1841–1921), deutscher Unternehmer
 Emmy Freundlich (1878–1948), österreichische Politikerin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs (SDAP)
 Erwin Freundlich, auch Erwin Finley-Freundlich, eigentlich Finlay Freundlich, (1885–1964), deutscher Astrophysiker; Bruder von Herbert Freundlich
 Herbert Freundlich (1880–1941), deutscher Chemiker, Bruder von Erwin Finlay-Freundlich
 Jacques Freundlich (1874–1951), österreichischer Rechtsanwalt und Mitglied des Verfassungsgerichtshofs
 Otto Freundlich (1878–1943), deutscher Maler, Bildhauer und Philosoph
 Rudolf Freundlich (1911–1988), österreichischer Philosoph
 Wilhelm Freundlich (1855–nach 1913), russischer Gärtner und Unternehmensgründer

Freundlich bezeichnet:
 Freundlich (Mondkrater), ein nach Erwin Freundlich benannten Mondkrater

Siehe auch:
 Freundlichkeit
 Freindlich